Се́кция (от  — разрезание, разделение):
 
 Секция — уровень ранга в музыкальной иерархии.
 Секция (военное дело) — штатная тактическая единица в подразделениях ВС иностранных государств. Является промежуточным звеном между отделением и взводом.
 Секция локомотива
 Секция (радиатора отопления)
 Секция общих дел Римской курии
 Секция или сегмент в ассемблере — логическая единица программы. Физическая единица — файл. Функциональная единица — подпрограмма, процедура и т. п. Совокупность единиц — есть модуль.
 Секция ( — разрезание) — вскрытие трупа в патологоанатомическом бюро или других медицинских учреждениях
 Секция — подразделение конференции.

Примечания